TRE peut faire référence à :

 Tunisiens résidents à l'étranger

 Techniques de Recherche d'Emploi (insertion professionnelle)
 Telecommunications Research Establishment,
 
 Taux de retour énergétique, ratio énergétique

Tre peut faire référence à :
 Tre, un film de 1996 de Christian De Sica avec Irene Grazioli (Chiara),
 Tre, un film de 2006 avec Alix Koromzay (Nina),
Tre, ou trev (cf. trève), toponyme breton, dans Trégastel, Trébeurden, Trégarantec, Trévou, Trévoux, etc., division d'une plou-, paroisse historique bretonne.

Tré peut faire référence à :
 Tré Cool (1972-), le batteur du groupe américain Green Day,
 ¡Tré! (2013), album du groupe Green Day.
 3 (se prononce « tré »), opérateur de téléphonie mobile en Italie.